Kytice může být označením pro:

 Kytice (sbírka) – také Kytice z pověstí národních, básnické dílo Karla Jaromíra Erbena
 Kytice (báseň) – báseň z básnického díla Karla Jaromíra Erbena
 Kytice (film) – český film natočený na motivy básnického díla Karla Jaromíra Erbena
 Kytice (Semafor) – parodická a humorně recesistická divadelní hra Jiřího Suchého na motivy básnického díla Karla Jaromíra Erbena
 Kytice (Bohuslav Martinů) – balet a kantáta Bohuslava Martinů 

Jiné významy 
 kytice – v architektuře, ozdobný prvek zakončení fiál
 Kytice (malířství) – druh obrazu, jehož hlavním námětem jsou květiny, zpravidla ve váze nebo džbánu
 kytice (květinářství) – svazek řezaných květin jako dekorace ve váze nebo předávaný jako dar
svatební kytice

Externí odkazy